Une mignonnette est du poivre concassé ou grossièrement moulu ;
 Une mignonnette est un petit gravier de forme arrondie ;
 Une mignonnette est une bouteille miniature, contenant généralement un alcool ;
 Une mignonette est une poupée miniature généralement en porcelaine ;
 Une mignonette est un format de photographie ancienne ;
 Une mignonnette est un petit sac de mousseline contenant des épices ;
 La mignonnette est une sauce.
 La mignonnette est une plante, Saxifraga umbrosa (aussi appelée la Saxifrage de l'ombre, saxifrage des ombrages, saxifrage ombreuse, désespoir du peintre).
 La Mignonette est le nom du navire qui fit naufrage dans l'affaire R v. Dudley and Stephens.